Slovo nebo jméno Roach může znamenat:

příjmení osob
 Alexandra Roach (* 1987) – velšská herečka
 Andy Roach (* 1973) – americký hokejista
 Hal Roach (1892–1992) – americký režisér a producent
 Hal Roach (komik) (1927–2012) – irský komik
 Jay Roach (* 1957) – americký režisér a producent
 Mary Roachová (* 1959) – americká publicistka a autorka populárně-vědeckých knih
 Max Roach (Maxwell Lemuel Roach, 1924–2007) – americký jazzový bubeník, perkusista a skladatel
 Melanie Roachová (* 1974) – americká vzpěračka

jiný význam
 Papa Roach – americká hard rocková hudební skupina
 v angličtině slovo roach může být hmyz (řád švábi) nebo ryba (plotice obecná)
 Roach – postava z počítačové hry